Strauß oder (vor allem in der Schweiz und in Liechtenstein) Strauss steht für:
 Strauß (Familienname) – dort zu den Namensträgern, auch in der Schreibung Strauss
 Strauße (Gattung) – Vögel mit dem taxonomischen Rang Strauße
 Afrikanischer Strauß  – Vogelart innerhalb der Gattung der Strauße
 Somalistrauß – Vogelart innerhalb der Gattung der Strauße
 Madagaskar-Strauße – eine ausgestorbene Laufvogelfamilie, siehe Elefantenvögel
 Blumenstrauß – ein Blumengebinde
 Strauß (Gemeinde Langenwang) – Weiler bei Langenwang, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 ein Wappentier in der Heraldik, siehe Strauß (Wappentier)
 Federgestell am Helm (im Mittelalter Struß), in der Heraldik wichtig
 Brauerei Strauß in Wettelsheim
 einen Kampf, eine Auseinandersetzung oder einen Streit

Strauss steht für:
 Strauss (Familie), österreichische Dynastie von Komponisten und Kapellmeistern
 Strauss-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Strauss Group, israelischer Lebensmittelhersteller
 Strauss Innovation, deutsche Warenhauskette
 Strauss-Test, Werkstoffprüfverfahren
 Strauss & Partner, österreichisches Bau- und Immobilienunternehmen
 Engelbert Strauss, deutsches Versand- und Einzelhandelsunternehmen für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz
 Mount Strauss, Berg auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Zeche Strauß
 Straus
 Štraus